Група А на Свјетском првенству 2022. одржана је од 20. до 29. новембра 2022. У групи су играли Катар, Еквадор, Сенегал и Холандија. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Б.

Холандија је завршила на првом мјесту са двије побједе и једним ремијем, док је Сенегал завршио на другом мјесту, са двије побједе и једним поразом. Еквадор је завршио на трећем мјесту са четири бода, док је Катар завршио на последњем мјесту без иједног бода и са једним постигнутим голом, поставши први домаћин Свјетског првенства који је испао након два кола, као и други домаћин који је испао у групној фази, након Јужноафричке Републике 2010. Прије последњег кола, Еквадор је имао четири бода, а Сенегал три; у међусобном дуелу, Сенегал је побиједио 2 : 1 и пласирао се у осмину финала. Енер Валенсија и Коди Гакпо су били најбољи стријелци групе са по три гола. 

Побједник групе А играо је у осмини финала с другопласираним из групе Б, док је другопласирани из групе А играо против првопласираног из групе Б.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучен Катар, који се као домаћин директно пласирао и био је у првом шеширу. Из другог шешира извучена је репрезентација Холандије, која се квалификовала као побједник Групе Г у оквиру УЕФА квалификација. Из трећег шешира извучен је Сенегал, који се пласирао као један од побједника трећег круга КАФ квалификација. из четвртог шешира извучен је Еквадор, који се пласирао као четвртопласирани тим у Конкурс квалификацијама.

У мају 2022. године, два мјесеца након завршетка квалификација у Јужној Америци, репрезентација Чилеа поднијела је жалбу Фифи у којој је тражила да избаци Еквадор са Свјетског првенства јер је за њих у квалификацијама наступао Бајрон Кастиљо, за кога су тврдили да је лажирао годину рођења и држављанство и да је рођен у Колумбији. ФИФА је у јуну 2022. објавила да је истражила случај и да није нашла никакве нерегуларности, након чега су Чиле и Перу поднијели тужбу Суду за спортску арбитражу у Лозани, у којој су тражили да се Еквадор избаци са првенства; Перу је поднио захтјев да они замијене Еквадор као петопласирана репрезентација у квалификацијама, док је Чиле поднио захтјев да се пониште резултати свих утакмица Еквадора у квалификацијама, на основу чега би Чиле дошао са седмог на четврто мјесто и пласирао се на првенство. Суд је у пресуди 8. новембра 2022. године, објавио да је пасош аутентичан, али да су неки детаљи у њему лажни и да Еквадор неће бити избачен са првенства, већ је кажњен са три бода минуса у квалификацијама за наредно Свјетско првенство, а у Еквадору је покренут судски поступак против Кастиља.

Резултати 

Првобитно је требало да утакмица између Сенегала и Холандије буде прва утакмица на првенству, 21. новембра у 11.00 часова, док је планирано да утакмица између Катара и Еквадора буде одиграна истог дана у 17.00 часова. На дан 11. августа 2022. ФИФА је промијенила распоред и помјерила утакмицу Катар—Еквадор за 20. новембар у 17.00 часова, како би домаћин отворио Свјетско првенство, док је утакмица Сенегал—Холандија помјерена за 21. новембар у 17.00 часова.

Прво коло

Катар—Еквадор

Сенегал—Холандија

Друго коло

Катар—Сенегал

Холандија—Еквадор

Треће коло

Еквадор—Сенегал

Холандија—Катар

Табела и статистика

Фер-плеј 

Поени за фер-плеј користе се за одлучивање мјеста на табели у случају истог броја бодова и исте гол-разлике. Тим с мањим бројем негативних поена заузима више мјесто на табели. Поени се рачунају на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе по следећем принципу:

 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна се примјењује за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Група А на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.